Dreißighuben ist ein deutscher Ortsname:
 Dreißighuben, bis 1938 Bosembwolka, Kreis Sensburg, Ostpreußen, seit 1945: Boża Wólka, Ort im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Dreißighuben, Kreis Reichenbach, Schlesien, seit 1945: Włóki (Dzierżoniów), Ort im Powiat Dzierżoniowski, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen

Siehe auch: Dreißighufen